Blažej má více významů:
 Svatý Blažej
 Blažej (křestní jméno)
 Blažej (příjmení)

Externí odkazy